

Patronyme
 Icek Glogowski, était un Juif belge, collaborateur Nazi à la solde de la SIPO-SD.
 Gerhard Glogowski, (1943- ), est un homme politique allemand.
 Philippe Glogowski, (1960- ), est un scénariste, un dessinateur et un lettreur de bande dessinée belge.

Politique
 Le cabinet Glogowski était le gouvernement régional du Land de Basse-Saxe du  au .

Homonymie
Homonymie de patronyme